Большезадоевский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Кизлярском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Большезадоевское.

Населённые пункты 
На территории поселения находятся населённые пункты:
 село Большезадоевское
 село Малая Задоевка
 село (аул) Мулла-Али
 село Новогладовка
 село (аул) Бурумбай
 село Персидское

Население

История 
Сельсовет образовано в 1953 году.

Ссылки 
Большезадоевское сельское поселение на сайте районной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Кизлярского района
Сельские поселения Дагестана